Ileana af Rumænien ( – 21. januar 1991) var en rumænsk prinsesse, der var datter af kong Ferdinand af Rumænien og dronning Victorias barnebarn, Marie af Edinburgh. Hendes bror Carol II blev konge af Rumænien i 1930.

Biografi

Prinsesse Ileana af Rumænien blev født den  på Cotroceni-slottet i Rumæniens hovedstad Bucharest. Hun giftede sig den  på Peleșslottet i Sinaia i Karpaterne med Ærkehertug Anton af Østrig fra den toscanske gren af Huset Habsburg. De fik seks børn. Ileana og Anton blev officielt skilt den 29. maj 1954. Den 19. juni 1954 giftede hun sig igen i Newton i Massachusetts i USA med Dr. Stefan Nikolas Issarescu. Hendes andet ægteskab endte også i skilsmisse (uden børn) i 1965. I den sidste del af sit liv blev hun nonne. Hun døde 82 år gammel i Youngstown i Ohio i USA i 1991.

Anetavle

Se også
 Kongeriget Rumænien
 Huset Hohenzollern

Referencer

Eksterne henvisninger 

 Den rumænske kongefamilies officielle hjemmeside 

Kongelige fra Rumænien
Personer fra Rumænien
Ileana af Rumænien
Personer fra Bukarest